Фелпс:

Английская фамилия 
 Фелпс, Антони (род. 1928) — гаитянский писатель, пишет на французском языке.
 Фелпс, Джейси (род. 1979) — американская спортивная гимнастка.
 Фелпс, Майкл (род. 1985) — американский пловец, 23-кратный олимпийский чемпион.
 Фелпс, Мейсон (1885—1945) — американский гольфист, чемпион Олимпийских игр 1904 года.
 Фелпс, Фред (1929—2014) — американский протестантский пастор, активист антигомосексуального движения.
 Фелпс, Эдмунд (род. 1933) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии.
 Фелпс, Оливер (род. 1986) — британский актёр, брат-близнец Джеймса Фелпса.
 Фелпс, Джеймс (род. 1986) — британский актёр, брат-близнец Оливера Фелпса.
 Фелпс, Самюэл (1804—1878) — английский актёр и режиссёр.

Географические названия 
 Фелпс (штат Нью-Йорк) — город в штате Нью-Йорк, США.